Фредерик (, , , ) — мужское имя, в ряде языков соответствие имени . Именины празднуются 18 июля в честь Фредерика, епископа Утрехтского (ум. 838).

Персоналии

Имя 
 Фредерик, герцог Йоркский (1763—1827) — фельдмаршал британской армии.
 
 Фредерик-Генрих Оранский
 Фредерик (кронпринц Дании)
 Фредерик I (король Дании)
 Фредерик II (король Дании)
 Фредерик III (король Дании)
 Фредерик IV
 Фредерик V
 Фредерик VI
 Фредерик VII
 Фредерик VIII
 Фредерик IX
 Фредерик Кристиан II Августенбургский
 Фредерик Утрехтский (около 780—835/838) — епископ Утрехта, святой
 Фредерик Ягеллон (1468—1503) — архиепископ гнезненский и примас Польши, епископ краковский.

Фамилия 
 Фредерик, Дагмар (род. 1945) — немецкая эстрадная певица и актриса.
 Фредерик, Карл (1881—1963) — американский адвокат, олимпийский чемпион.
 Фредерик, Линн (1954—1994) — английская актриса, продюсер.
 Фредерик, Мануэль (род. 1948) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 Фредерик, Полин (1883—1938) — американская актриса.
 Фредерик, Фрэнсис (1907—1968) — американский гребец.
 Фредерик, Христиана (1839—1901) — австрийская писательница, поэтесса и театральная актриса, более известная под псевдонимом «Ада Кристен».

Другое 
 
 Фредерик (Мэриленд)
 Фредерик-Фонтен
 Фредерик (корабль)

См. также 
 
 Август Фредерик, герцог Сассекский
 Адольф Фредерик, герцог Кембриджский

Литература 
Eva Brylla Förnamn i Sverige, kortfattat namnlexikon, 2004

Примечания 

Мужские имена